

Sigle 
 Unión Argentina de Rugby – Federazione di rugby a 15 dell'Argentina
 United Artists Records – casa discografica statunitense
 Ufficio Affari Riservati – Ufficio dipendente dal ministero dell'interno italiano attivo dal 1948 al 1974

Codici 
 uar – codice ISO 639-3 della lingua tairuma